Broniszowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Broniszowice (Bodzechów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Broniszowice (Otmuchów) in der Woiwodschaft Oppeln